Австрійська хокейна ліга 2022—2023 — у чемпіонаті беруть участь тринадцять клубів. Регулярний сезон стартуваа 16 вересня 2020 року.

Команди

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 Австрійська хокейна ліга на eliteprospects.com 
 Австрійська хокейна ліга на eurohockey.com 

2021
Австрія
Австрія
2022 в австрійському спорті
2023 в австрійському спорті